

Математика 
163 — тридцать восьмое простое число.

Число Хегнера 
Число 163 — наибольшее из чисел Хегнера. Это наибольшее значение , при котором число классов мнимого квадратичного поля  равно 1. Эквивалентно, кольцо целых этого поля является факториальным кольцом.

Кольца целых чисел в поле  называются квадратичными кольцами. Существует шестнадцать евклидовых вещественных квадратичных колец для  = ; существует только пять евклидовых мнимых квадратичных колец, для  = −1, −2, −3, −7, −11. При  = −1, −2, −3, −7, −11, −19, −43, −67, −163 кольца целых в  являются факториальными ().

Дискриминант многочлена
 
значения которого при  являются простыми числами, равен −163. Значение константы Рамануджана
 
отличается от ближайшего целого числа приблизительно на .

Более того, равенство
 
выполняется с точностью более полумиллиарда десятичных знаков после запятой.

Все эти факты связаны с тем, что классовое число квадратичного поля  равно 1, а поскольку 163 — наибольшее из чисел , обладающих таким свойством, то и отличие  от ближайшего целого минимально при выборе именно .

Непрерывные дроби 
В конце 1964 года Дж. Бриллхарт и Моррисон осуществили численный эксперимент по разложению в непрерывные дроби кубических иррациональностей, в ходе которого было установлено, что разложение в непрерывную дробь действительного корня уравнения
 
содержит не менее 8 неполных частных, превосходящих : . Как выяснилось позже, возникновение столь больших неполных частных связано с тем, что дискриминант уравнения  равен  а число классов поля  равно единице.

Другие свойства 
163 из  =  матриц  с коэффициентами из  порождают (с использованием обычного матричного умножения) группу порядка 2. Если брать коэффициенты из , то при  число матриц, порождающих группу порядка 2, равно , ….

В других областях 
 163 год; 163 год до н. э.
 NGC 163 — эллиптическая галактика (E) в созвездии Кит.
 163 — код ГИБДД-ГАИ Самарской области.

См. также 
 Счастливые числа Эйлера
 Группа классов идеалов

Примечания

Литература 
 
 
 

Простые числа